Mutua Madrid Open 2014 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в испанском городе Мадрид и являющегося частью тура ATP в рамках серии Masters 1000 и тура WTA в рамках серии Premier Mandatory.

В 2014 году турнир прошёл с 3 по 11 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан
 в женском парном разряде —  Анастасия Павлюченкова и  Луция Шафаржова

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Кэя Нисикори на отказе соперника, при счёте 2-6, 6-4, 3-0 в свою пользу.
 Надаль выигрывает 3-й титул в сезоне и 63-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори впервые за 18 финалов в протуре завершает титульный матч досрочно.

Женщины. Одиночный турнир 

 Мария Шарапова обыграла  Симону Халеп со счётом 1-6, 6-2, 6-3.
 Шарапова выигрывает 2-й титул в сезоне и 31-й за карьеру в туре ассоциации.
 Халеп впервые за 8 финалов уступает в титульном матче.

Мужчины. Парный турнир 

 Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 6-4, 6-2.
 Нестор выигрывает 3-й титул в сезоне и 81-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зимонич выигрывает 2-й титул в сезоне и 51-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Сара Эррани /  Роберта Винчи обыграли  Гарбинье Мугурусу Бланко /  Карлу Суарес Наварро со счётом 6-4, 6-3.
 Эррани выигрывает 3-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в туре ассоциации.
 Винчи выигрывает 3-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Mutua Madrid Open

 Мировой тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Испания
Теннис
Май 2014 года
2014